Satrox ist die Bezeichnung für

 Satrox (Musikgruppe), 1988 in der Schweiz gegründete Hard-Rock-Band
 Satrox (Papier), ab Anfang der 1930er Jahre produzierte Fotopapiere unterschiedlicher Abstufungen der Firma Voigtländer & Sohn A.-G., siehe Voigtländer (Unternehmen)